Teschner ist der Familienname folgender Personen:

 
 Georg Teschner (1888–1978), deutscher Generalmajor, Unterzeichner des Aufrufs An Volk und Wehrmacht
 Gustav Wilhelm Teschner (1800–1883), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Hubert Teschner (1894–1969), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Johann Friedrich Teschner (1829–1898), niedersorbischer evangelischer Pfarrer
 Klaus Teschner (* 1938), deutscher Theologe und Volksmissionar
 Lutz Teschner (1945–2020), deutscher Schauspieler
 Maik Teschner (* 1967), deutscher Rundfunkmoderator
 Manfred Teschner (1928–2019), deutscher Soziologe, 1967–1994 ordentlicher Professor für Soziologie an der Technischen Hochschule Darmstadt
 Maximilian Teschner (1901–1984), deutscher Politiker (GB/BHE) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Melchior Teschner (1584–1635), deutscher Kirchenmusiker
 Otto Teschner (1869–1948), deutscher Generalleutnant
 Peter Teschner, US-amerikanischer Filmeditor
 Richard Teschner (1879–1948), Künstler des Wiener Jugendstils
 Rudolf Teschner (1922–2006), deutscher Schachmeister und -publizist
 Tobias Teschner (* 1980), deutscher Schauspieler
 Ulrich Teschner (1939–2018), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Uve Teschner (* 1973), deutscher Hörspiel- und Hörbuchsprecher

Siehe auch:
 Teschner (Orgelbau). Die Orgelbaufirma Teschner wurde 1825 von Johann Gottlob Teschner (* 1801; † 1875) in Fürstenwalde gegründet.
 Täschner (Begriffsklärung)